Кильсяли (старое название: Лезгиляр Кильсяси) () — село в Кельбаджарском районе Азербайджана. Расположено на высоте 1582 м.

История 
Согласно «Энциклопедическому словарю топонимов Азербайджана», название села, происходит от расположенной поблизости церкви (). По рассказам местных жителей, населённый пункт был основан выходцами из современного Чародинского района Дагестана в начале XIX века.

Согласно данным издания «Административное деление АССР», подготовленного в 1933 году Управлением народно-хозяйственного учёта АССР (АзНХУ), по состоянию на 1 января 1933 года село Кильсали являлось центром одноимённого сельсовета Кельбаджарского района Азербайджанской ССР. Население составляло 394 человека (100 хозяйств, из них 30 обобщённых и 70 единоличных, 204 мужчины и 190 женщин). Национальный состав всего Кильсалинского сельсовета, включавшего также сёла Джомарт, Кушювасы, Наджафалылар, на 100 % состоял из тюрков (азербайджанцев).

В ходе Карабахской войны в начале 1990-х село перешло под контроль армянских сил. Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики располагалось в Шаумяновском районе НКР.

25 ноября 2020 года на основании трёхстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией от 10 ноября 2020 года Кельбаджарский район возвращён под контроль Азербайджана.

Ссылки 
Kilsali, Azerbaijan

Примечания 

Населённые пункты Кельбаджарского района